Kępy – osiedle w Biłgoraju.

2 miejscowości w Polsce: 

 Kępy – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Wądroże Wielkie.
 Kępy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo.